Schoenian ist der Familienname folgender Personen: 

 Julius Schoenian (ca. 1793– nach 1864), deutscher Verwaltungsjurist
 Ernst Schoenian (1893–1931), deutscher Bibliothekar